Josef Brunauer ist der Name folgender Personen:

* Josef Brunauer senior (1898–1967), österreichischer Politiker (SPÖ), Bundesrat 
 Josef Brunauer junior (1921–1999), österreichischer Politiker (SPÖ), Salzburger Landtagsabgeordneter